Сербин Йосип Іванович (згідно тогочасного написання Йосип Іванів син Сербинів) — почав служити у Запорозькому Низовому Війську з 1743 року в Полтавському курені.

В атестаті відзначається сумлінне виконання ним усіх доручень Коша. В 1756 р. Йосипа Сербинова було обрано полковим писарем Кальміуської паланки, а в 1759 р. полковим писарем Самарської паланки.

Козацька старшина